

Обзор сезона 
Сезон завершился полным триумфом сборной Норвегии, лыжники из этой страны заняли три первых места в общем зачёте, как среди мужчин, так и среди женщин. В зачёте Кубка наций норвежцы набрали больше очков, чем вторая, третья и четвёртая сборная в этом зачёте вместе взятые. Второе место в зачёте Кубка наций благодаря успешному выступлению мужчин, заняли российские лыжники (россиянки стали только шестыми в зачёте женщин). Единственным успехом лыжников других стран в итоговых зачётах стала победа итальянца Федерико Пеллегрино в спринтерском зачёте (ранее этот зачёт выигрывали только норвежцы или шведы).

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Обозначения 
 КС — классический стиль
 СС — свободный стиль

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2015/2016
Кубок мира по лыжным гонкам